Eberstadt kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eberstadt, Darmstadt – stadsdel i Darmstadt 
 Eberstadt, Heilbronn – kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,